Кониашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Александр Кониашвили (1873—1951) — грузинский военнослужащий, генерал-майор (1918).
 Георгий Кониашвили (1883—1967) — грузинский учёный и педагог, один из создателей Тбилисского университета
 Иван Кониашвили (1889—1938) — грузинский и советский врач, директор Института курортологии и физиотерапии.
 Михаил Кониашвили (1876—1960) — грузинский учёный и педагог, один из создателей Тбилисского университета